Князь Филипп-Александр де Бурнонвиль (;  — , Париж) — французский военный, последний мужской представитель герцогской и княжеской линии дома де Бурнонвиль.

Биография 

Сын князя Александра-Альбера де Бурнонвиля и Шарлотты-Виктории д'Альбер де Люин.

5-й герцог де Бурнонвиль, граф де Энен-Льетар, виконт и барон де Барлен, маркиз де Рисбур, барон де Комон, сеньор де Тамиз, Сент-Аман, Бассерод, Сен-Жиль.

18 мая 1715 получил королевский патент на чин кампмейстера кавалерийского полка Конде. В этом документе Людовик XIV называет его «дражайшим и любимейшим кузеном».

Семья 

Жена (27.03.1719): Катрин-Шарлотта-Тереза де Грамон (1707—21.03.1755), дочь герцога Антуана V де Грамона, пэра и маршала Франции, и Мари-Кристин де Ноай. Брак бездетный. Вторым браком вышла за герцога Жака-Луи де Сен-Симона, пэра Франции

Филипп-Александр составил завещание в пользу сестёр. Титулы унаследовала старшая, Анжелика-Виктория де Бурнонвиль, супруга Жана-Батиста де Дюрфора, герцога де Дюраса, маршала Франции

Литература 

 , p. 841

Офицеры Франции
Бурнонвили